Серкю () — нидерландская фамилия.

 Известные носители 
 Серкю, Альберт (1918—1978) —  бельгийский профессиональный шоссейный и трековый велогонщик.
 Серкю, Патрик (1944—2019) — бельгийский велогонщик, олимпийский чемпион и чемпион мира, сын Альберта Серкю.